Кривоносівська сільська рада — Кіровоградська область, Бобринецький район
 Кривоносівська сільська рада — Сумська область, Середино-Будський район
 Кривоносівська сільська рада — Черкаська область, Золотоніський район